L'Ulisse del 2000 – album di Carlo Zannetti del 1997
 L'Ulisse del 2000 – singolo di Carlo Zannetti del 2016